Силютин — фамилия.

Известные носители
 Силютин, Андрей Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Силютин, Фёдор Кузьмич (1913—1983) — Герой Социалистического Труда.